Álvaro Cepeda Samudio – scrittore, giornalista e regista colombiano
 Braian Samudio – calciatore paraguaiano, attaccante
 Juan Samudio – ex calciatore paraguaiano, attaccante
 Miguel Samudio – calciatore paraguaiano, difensore